Pickler ist der Familienname folgender Personen:
 Diana Pickler (* 1983), US-amerikanische Leichtathletin
 John Pickler (1844–1910), US-amerikanischer Politiker (South Dakota)
 Kellie Pickler (* 1986), US-amerikanische Countrymusikerin

Siehe auch:
 Picker
 Pikler